Стефан Андреевич Таранушенко (; ,  Харьковской губернии —  , ) — украинский советский искусствовед, историк архитектуры, музейный деятель. Доктор искусствоведения.

Биография 
Родился в семье мелкого торговца. Окончил народное и городское училища в г. Лебедине, затем — Ахтырскую классическую гимназию, позже до 1916 учился на словесном отделении историко-филологического факультета Харьковского университета. После его окончания был оставлен при кафедре теории и истории искусств для подготовки к профессорскому званию.

С 1918 — преподаватель учительских курсов в г. Лебедин, позже — доцент Полтавского историко-филологического института.

С 1921 — преподаватель и научный сотрудник научно-исследовательской кафедры истории украинской культуры Академии теоретических знаний в г. Харьков, с 1924 — действительный член и заведующий сектором искусств этой же кафедры, а также руководитель семинара аспирантов при названной Академии. Одновременно в 1920—1933 годах — заведующий Республиканского музея украинского искусства в Харькове (позднее — Государственный музей украинского искусства), с 1920 — заведующий монументально-архитектурной секцией Харьковской губернской комиссии охраны памятников старины и искусства, с 1922 — председатель комиссии для изучения архитектуры Всеукраинского комитета охраны памятников искусства и старины, в 1924—1929 — профессор Харьковского художественного института.

Одним из первых ученых Украины получил научную степень доктора искусствоведения и звание профессора.

Внес большой вклад в дело сохранения историко-архитектурного наследия Украины. Был дружен с Н. Е. Макаренко, известным историком, искусствоведом и археологом, выступавшим против разрушения исторического центра Киева, репрессированным и расстрелянным по приговору «тройки» в 1938 году.
 
В 1933 году был арестован по сфабрикованному обвинению в «контрреволюционной деятельности», в 1934—1936 отбывал ссылку в «Бамлаге» близ Читы.

С 1936 преподавал биологию в филиале Пермского индустриального рабочего факультета при Камской ГЕC, с 1938 — старший научный сотрудник Курской областной картинной галереи, у 1950—1953 — заведующий фондами Астраханской картинной галереи.

В 1953 году вернулся на Украину. Жил в Киеве, работал в Академии строительства и архитектуры УССР. В 1963 вышел на пенсию.

Поддерживал дружеские связи с Е. Белокур, Н. Бурачеком, Н. Глущенко, В. Кричевским, Е. Кульчицкой, Г. Нарбутом и другими выдающимися украинскими художниками, активно популяризировал и исследовал их творчество.

Умер и похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Научная деятельность 
Исследовал украинское монументальное (прежде всего храмы и колокольни) и народное жилищное строительство, иконопись, различные виды народного и декоративно-прикладного искусства. В течение 1920-х, как председатель Харьковской краевой инспектуры охраны памятников тщательно исследовал и спасал от гибели историко-культурное наследие. Благодаря С. Таранушенко сохранены монастыри Мгарский возле Лубен и Крестовоздвиженский в Полтаве, Спасо-Преображенская церковь в с. Большие Сорочинцы Миргородского района, усадьба М. П. Драгоманова в Гадяче, дом в Великих Сорочинцах, где родился Н. В. Гоголь, дворцовый комплекс Муравьевых-Апостолов в с. Хомутец Миргородского района. В 1930 г. был спасен колокол «Кизикермен» с колокольни Успенского собора, не отправлен на металлолом Монумент Славы в Полтаве.

Избранные труды и публикации 
 «Хата по Єлисаветинському провулку під № 35 у Харкові» (1921)
 «Старі хати Харкова» (1922),
 «Пам’ятки мистецтва Старої Слобожанщини» (1922),
 «Харківський Покровський собор» (1923),
 «Мистецтво Слобожанщини XVII—XVIII ст.» (1928),
 «Лизогубівська кам’яниця у м. Седневі» (1932),
 «Пам’ятки архітектури Слобожанщини XVII—XVIII вв.» (1959),
 «Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України» (синтетична праця; 1976);
 Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918—1932 рр.

Автор монографий:
 «П. Д. Мартинович» (1958),
 «Шевченко художник» (1961)

Статьи про народное прикладное искусство, в частности, писанки, ковроткачество, росписи домов, кустарные промыслы и т. д.

Ссылки 
 Таранушенко, Стефан Андреевич

Историки Украины
Искусствоведы СССР
Искусствоведы Украины
Историки СССР
Учёные, репрессированные в СССР
Заключённые Бамлага
Музейные работники СССР
Музейные работники Украины
Доктора искусствоведения
Выпускники Ахтырской гимназии
Выпускники Харьковского университета
Педагоги Украины
Преподаватели вузов Харькова
Сотрудники Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки
Похороненные на Байковом кладбище